Лихачёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Лихачёвское сельское поселение — входит в Устьянский район

Курганская область
 Лихачевское сельское поселение — входит в Варгашинский район

Тверская область
 Лихачёвское сельское поселение — входит в Краснохолмский район